3 miejscowości w Polsce: 
 Jelenie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Jelenie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice
 Jelenie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

2 jeziora w Polsce:
 Jelenie – jezioro w Borach Tucholskich, położone w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Jelenie – jezioro położone w woj. pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Gniew

Zobacz też:
 Jezioro Jelenie – jezioro położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Jelenie Małe – jezioro położone w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Parchowo
 Jelenie Wielkie – jezioro położone w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Parchowo
 Jelenie Oko – jezioro położone w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Witnica

 jelenie (Cervinae) – podrodzina ssaków z rodziny jeleniowatych (Cervidae)